Die Communauté de communes du Pays de l’Ourcq ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie wurde am 13. Dezember 1973 gegründet und umfasst 22 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ocquerre.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de lOurcq
Gegründet 1973